Bearsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bearsville (New York), im Ulster County
 Bearsville (West Virginia), im Tyler County

Sonstiges:
 Bearsville Records, US-amerikanisches Plattenlabel